Памятные монеты Центрального банка Российской Федерации, посвящённые 200-летию образования в России министерств

8 сентября 1802 года Император Российской Империи Александр I издал Манифест, которым на базе управления государственных дел были образованы следующие министерства: военных сухопутных, морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, народного просвещения. Манифест способствовал становлению российской государственности и формированию единой системы органов исполнительной власти. Правопреемниками министерств, учреждённых в соответствии с Манифестом Александра I, являются Министерство обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации.

Структура тиража 
Серия представлена как монетами из биметалла, так и монетами из серебра.
 Семь 10-рублёвых монет из биметалла, тиражом по 5 000 000 (каждой монеты)
 Семь монет номиналом в 1 рубль из серебра 925 пробы, тиражом по 3000 (каждой монеты)

Монеты

Примечания

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России